Fry (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Fry F1, constructor anglès de cotxes per competicions automobilístiques que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1 
 Arthur Fry (1931) inventor i científic nord-americà 
 Christopher Fry (Bristol, 1907 - Chichester, 2005), dramaturg britànic 
 Joe Fry, pilot de curses automobilístiques anglès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Roger Eliot Fry (Londres, 1866 - 1934), pintor i crític d'art britànic 
 Stephen Fry (1957), comediant, actor, director i escriptor britànic